Антолопово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области, в составе муниципального образования Сельское поселение Шеметовское (до 29 ноября 2006 года входила в состав Шабурновского сельского округа).

Население

География 
Антолопово расположено примерно в 41 км (по шоссе) на северо-запад от Сергиева Посада, у истоков безымянного ручья бассейна реки Шибахты (левый приток Дубны), высота центра деревни над уровнем моря — 228 м.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Сергиево-Посадского муниципального района
 Официальный сайт администрации сельского поселения Шеметовское

Населённые пункты Сергиево-Посадского района